Чемпионат мира по академической гребле — международное соревнование по академической гребле. Чемпионат мира проводится управляющим органом мировой академической гребли ФИСА. Это недельное мероприятие, проводимое в конце лета в северном полушарии и в неолимпийские годы является основным соревнованием в академической гребле.

Чемпионаты мира

Общий медальный зачёт

Ссылки 

Чемпионаты мира по академической гребле
Академическая гребля